Maria Vladimirovna Mukhortova (), née le  à Léningrad (RSFS de Russie, Union soviétique), est une patineuse artistique russe. Elle a notamment patiné avec Maksim Trankov de 2003 à 2010 et a remporté avec lui la médaille d'argent aux Championnats d'Europe 2008 et deux médailles de bronze aux Championnats d'Europe 2009 et 2010.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Pavel Lebedev (2 saisons : 2001-2003)
 Maksim Trankov (7 saisons : 2003-2010)
 Jérôme Blanchard (1 saison : 2010-2011)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance en novembre 1985
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Saint-Pétersbourg